[[File:Plain laughingthrush MHNT 227 HdB China.jpg|thumb|Garrulax davidi' MHNT']]Garrulax davidi'' é uma espécie de ave da família Sylviidae.

É endémica da China.

Os seus habitats naturais são: florestas temperadas.

 BirdLife International 2004. Garrulax davidi. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 25 de Julho de 2007.

Aves da China
Garrulax
Aves descritas em 1868